Liapunov o Lyapunov (en ruso Ляпунов) puede hacer referencia a:
 Prokopi Liapunov (? -1611), estadista ruso.
 Zajari Liapunov (? - después de 1612), estadista ruso, hermano de Prokopi.
 Mijaíl Liapunov (1820-1868), astrónomo ruso; padre de Aleksandr, Serguéi y Borís.
 Aleksandr Liapunov (1857-1918), matemático ruso.
 Serguéi Liapunov (1859-1924), compositor ruso, hermano de Aleksandr.
 Borís Liapunov (1862-1943), experto ruso en estudios eslavos, hermano de Aleksandr y Serguéi.
 Alekséi Liapunov (1911-1973), matemático ruso.

Conceptos matemáticos 
 Ecuación de Lyapunov
 Exponente de Lyapunov
 Función de Lyapunov
 Fractal de Lyapunov
 Estabilidad de Lyapunov
 Teorema central del límite de Lyapunov

Otros 
 Lyapunov (cráter)
 (5324) Lyapunov, asteroide